Alberto III puede referirse a:

 Alberto III de Namur (1027-1102), conde de Namur;
 Alberto III (1145-1199), conde de Habsburgo;
 Alberto III de Sajonia (1281-1308), duque de Sajonia, primer duque de Sajonia-Lauenburg;
 Alberto III de Mecklemburgo (1338-1412), duque de Mecklemburgo, también rey de Suecia como Alberto I;
 Alberto III de Austria (1349-1395), duque de Austria;
 Alberto III de Sajonia-Wittenberg (1375-1422), duque de Sajonia-Wittenberg;
 Alberto III (duque de Baviera-Múnich) (1401-1460), duque de Baviera;
 Alberto III Aquiles (1414-1486), príncipe elector de la Marca de Brandeburgo;
 Alberto III de Sajonia-Meissen (1443-1500), duque de Sajonia-Meissen.